Lysianopsis är ett släkte av kräftdjur. Lysianopsis ingår i familjen Lysianassidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Lysianopsis